Кабот има више значења:
 Кабот (Арканзас)
 Кабот (Вермонт)